Roman
 Le Grand Meaulnes, roman d'Alain-Fournier, publié en 1913, adapté plusieurs fois à l'écran
Films
 Le Grand Meaulnes, film de Jean-Gabriel Albicocco, sorti en 1967
 Le Grand Meaulnes, film de Jean-Daniel Verhaeghe, sorti en 2006